Ярковский район — название районов в РСФСР и России

 Ярковский район — район Тюменской области
 Ярковский район — название Ирменского района Западно-Сибирского края в январе-феврале 1935 года.